Todesmarschstele steht für folgende Gedenkstätten in Thüringen:

 Todesmarschstele (Nordhausen), NS-Opfer-Gedenkstätte in Nordhausen, Landkreis Nordhausen 
 Todesmarschstele (Rudolstadt), NS-Opfer-Gedenkstätte in Rudolstadt, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Rudolstadt
 Todesmarschstele (Weimar), NS-Opfer-Gedenkstätte in Weimar